Reyna ist der Familienname folgender Personen:

 Ángel Reyna (* 1984), mexikanischer Fußballspieler
 Carola Reyna (* 1962), argentinische Filmschauspielerin und Regisseurin
 Claudio Reyna (* 1973), US-amerikanischer Fußballspieler
 Fredy Reyna (1917–2001), venezolanischer Musiker und Musikpädagoge
 Giovanni Reyna (* 2002), US-amerikanischer Fußballspieler
 Jorge Reyna (* 1963), kubanischer Dreispringer
 Jorge González Reyna (1920–1969), mexikanischer Architekt
 José Reyna (José Luis Reyna; 1908–1973/1974), venezolanischer Komponist 
 José Reyna (José Luis Reyna Paredes; * 1972), peruanischer Fußballspieler
 Óscar Reyna (* 1983), guatemaltekischer Fußballschiedsrichter
 Yordy Reyna (* 1993), peruanischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Reina